Aurélie Monvoisin (1997-), patineuse de vitesse sur piste courte française ;
 Marie-Marguerite Monvoisin (1658-?), fille de l’empoisonneuse française La Voisin ;
 Raymond Quinsac Monvoisin (1790-1870), artiste peintre français.